Robert Hedges ist der Name folgender Personen:

* Robert Hedges (Rollstuhlbasketballspieler) (Bo Hedges; * 1980), kanadischer Rollstuhlbasketballspieler
 Robert E. M. Hedges (* 1944), britischer Archäologe